Rob Chapman (né en 1954) est un musicien, journaliste, enseignant et écrivain britannique.
 Rob Chapman (né en 1964) est un chef d'entreprise australien.

Robert Chapman peut se référer à :

 Robert Hett Chapman (1771-1833), président de l'University of North Carolina ;
 Robert Cleaver Chapman (1803-1902) était un pasteur et évangéliste anglais ;
 Robert William Chapman (1866-1942), mathématicien et ingénieur australien ;
 Sir Robert Chapman (1880-1963), , membre conservateur du parlement britannique ;
 Robert William Chapman (1881-1960), éditeur, bibliophile et critique littéraire britannique ;
 Robert Lundquist Chapman (1920-2002), lexicographe américain ;
 Robert Foster Chapman (né en 1926), juge américain de cour d'appel ;
 Robert Chapman (né en 1972), joueur de cricket anglais.

Voir la page d'homonymie Chapman.